Little Polecat Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Polecat Creek (Missouri), Fluss im Harrison County, Bundesstaat Missouri  
 Little Polecat Creek (North Carolina), Fluss im Randolph County, Bundesstaat North Carolina  
 Little Polecat Creek (Oklahoma), Fluss im Creek County, Bundesstaat Oklahoma  
 Little Polecat Creek (Virginia), Fluss im Halifax County, Bundesstaat Virginia  
 Little Polecat Creek (Wyoming), Fluss im Park County, Bundesstaat Wyoming